Sherifi ist der Familienname folgender Personen:

 Isuf Sherifi (* 1967), mazedonischer Schriftsteller
 Rufat Sherifi, Persönlichkeit des Islams in Mazedonien